Il singolare del torneo di tennis Bausch & Lomb Championships 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrice Elena Dement'eva che ha battuto in finale Lindsay Davenport 4-6, 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Justine Henin-Hardenne (semifinali)
 Lindsay Davenport (finale)
 Jennifer Capriati (semifinali)
 Daniela Hantuchová (quarti di finale)
 Jelena Dokić (terzo turno)
 Monica Seles (quarti di finale)
 Patty Schnyder (quarti di finale)
 Amanda Coetzer (terzo turno)

 Meghann Shaughnessy (terzo turno)
 Elena Dement'eva (campionessa)
 Nathalie Dechy (terzo turno)
 Lisa Raymond (quarti di finale)
 Assente
 Clarisa Fernández (terzo turno)
 Paola Suárez (terzo turno)
 Alexandra Stevenson (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Bausch & Lomb Championships 2003